Espanhóis
 João de Ávila — santo católico e Doutor da Igreja 
 João Blázquez de Ávila — 1.º senhor de Cardiel de los Montes e 1.º senhor de Navamorcuende na Província de Toledo 

Portugueses
 João de Ávila (cavaleiro) — militar, feitor da alfândega de Angra do Heroísmo 
 João de Bettencourt de Vasconcelos Correia e Ávila — 1.º Visconde de Bettencourt e político 
 João D'Ávila — ator  

Desambiguações de antropônimos